Cesuras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cesuras (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Cesuras (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar